Бедрій Василь Васильович (* 1965) — полковник СБУ (від 23 серпня 2017 генерал-майор), учасник російсько-української війни, з жовтня 2015-го — начальник Управління СБУ в Рівненській області.
 Бедрій Сергій Леонтійович (1978—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бедрій-Антей Анатоль Євгенович (1931—1996) — український політичний і громадський діяч, історик, журналіст.